Efekt motyla – zjawisko fizyczne 
 Efekt motyla – thriller fantastycznonaukowy z 2004 roku.
 Efekt motyla 2 – thriller fantastycznonaukowy z 2006 roku.
 Efekt motyla 3 – thriller fantastycznonaukowy z 2009 roku.

Zobacz też 
 The Butterfly Effect